Die 1. deild (), Fyrsta deild, ist die zweithöchste Spielklasse im färöischen Männerfußball. Sie wurde 1943 ein Jahr nach der Meistaradeildin unter dem Namen Meðaldeildin (deutsch: Mittelliga) gegründet. Von 1976 bis einschließlich 2004 trug sie den Namen 2. deild.

Entwicklung 

Mit der Einführung des Ligaspielbetriebs in der Meistaradeildin 1947 gab es zwar unterklassige Ligen, jedoch noch keine Auf- und Abstiegsregelung. Diese kam erst ab 1976 zum Tragen. Somit stieg bei zunächst sieben Teilnehmern der Tabellenerste der zweiten Liga in die höchste Spielklasse auf und der Tabellenletzte in die nächsttiefere Liga ab. 1979 wurde die Liga auf acht Mannschaften erweitert, 1988 auf zehn. Zwischen 1987 und 1994 stieg zusätzlich der Tabellenzweite in die erste Liga auf und ab 1988 zusätzlich der Tabellenvorletzte in die dritte Liga ab, von 1995 bis 2005 spielte der Tabellenzweite der zweiten Liga zwei Relegationsspiele gegen den Tabellenneunten der ersten Liga und der Tabellenneunte der zweiten Liga zwei Relegationsspiele gegen den Tabellenzweiten der dritten Liga.

Aktueller Modus 

In der 1. Deild spielt jede Mannschaft an 27 Spieltagen jeweils drei Mal gegen jede andere. Hierbei tragen die fünf punktbesten Teams aus der Vorsaison, darunter die beiden Absteiger aus der höchsten Spielklasse, 14 Heimspiele aus, die anderen Mannschaften 13. Die beiden punktbesten Mannschaft zu Saisonende steigen in die Effodeildin auf, die letzten beiden Mannschaften steigen in die 2. Deild ab. Sollte hierbei Punktgleichheit bestehen, wird zunächst nach der Tordifferenz und dann nach den erzielten Toren entschieden. Sofern danach immer noch Gleichstand vorherrscht und es um den Auf- oder Abstieg geht, wird ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz ausgetragen.

Auf- und Abstiegsregelung 

Die zweite Liga ist die höchste Spielklasse, für die Zweitvertretungen spielberechtigt sind, ein weiterer Aufstieg ist somit nicht möglich. Die erste Mannschaft eines Vereins muss hingegen mindestens den dritten Platz belegen, um aufstiegsberechtigt zu sein. Zweite Mannschaften dürfen von der dritten Liga nur aufsteigen, sofern die erste Mannschaft in der nächsten Saison erstklassig spielt. Wenn eine Mannschaft aus der ersten Liga absteigt und deren Zweitvertretung ist in der zweiten Liga aktiv, so steigt die zweite Mannschaft automatisch in die dritte Liga ab. Liegt die Zweitvertretung hierbei auf einem Nichtabstiegsplatz, verbleibt die punktbeste Mannschaft auf den Abstiegsplätzen in der Liga.

Teilnehmer Saison 2023 
 B36 Tórshavn II
 B68 Toftir II (Aufsteiger)
 B71 Sandur
 EB/Streymur II (Aufsteiger)
 FC Hoyvík (Aufsteiger)
 HB Tórshavn II
 KÍ Klaksvík II
 NSÍ Runavík (Absteiger)
 Skála ÍF (Absteiger)
 Víkingur Gøta II

Torschützenkönige (seit 1991)

Bisherige Meister 

KÍ Klaksvík II wurde mit zwölf Titeln am häufigsten Meister der zweiten Liga vor B36 Tórshavn II mit neun und HB Tórshavn II sowie NSÍ Runavík mit jeweils fünf Erfolgen. Bei der Anzahl an Aufstiegen in die erste Liga, die erst seit 1976 möglich sind, führt ÍF Fuglafjørður mit sieben vor TB Tvøroyri mit sechs und B68 Toftir, B71 Sandur und NSÍ Runavík mit jeweils fünf.

Ewige Tabelle 

Die ewige Tabelle umfasst alle Spielzeiten seit Einführung von Auf- und Abstieg 1976. Für die nachfolgende Auflistung wurde die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt. 2017 in der 1. Deild spielende Vereine sind grün unterlegt.

1 Royn Hvalba und VB/Sumba II zogen sich 2006 während der Saison zurück, die Spielzeit ist hierbei in der Zahl enthalten.

2 Spielte 2008 und 2009 als VB/Sumba in der Liga.

3 Spielte zwischen 1976 und 1990 als Fram Tórshavn in der Liga.

4 Spielte 1995 als Sumba/VB II in der Liga.

Legende:

S = Siege; U = Unentschieden; N = Niederlagen; GT = Gegentore

Erwähnenswertes 

 KÍ Klaksvík II spielte von 1991 bis 2004 14 Jahre in Folge in der zweiten Liga. Dies gelang ebenfalls LÍF Leirvík von 1994 bis 2007.
 Die knappste Meisterschaft ging 1981 an LÍF Leirvík, die sich aufgrund des besseren Torquotienten gegen MB Miðvágur durchsetzten. 2011 waren die Zweit- und Drittplatzierten TB Tvøroyri sowie AB Argir nach dem letzten Spieltag punkt- und torgleich. Nur die um eins höhere Zahl an erzielten Toren ergab hierbei den Ausschlag um den Aufstieg.
 GÍ Gøta gelang 1979 als Aufsteiger der direkte Durchmarsch von der dritten in die erste Liga. LÍF Leirvík und Skála ÍF konnte dieses Kunststück 1981 beziehungsweise 2001 wiederholen.
 Den umgekehrten Weg ging VB Vágur, die 1981 und 1982 jeweils den letzten Platz in der ersten und zweiten Liga belegten. 2008 belegte Skála ÍF den letzten Platz in der ersten Liga sowie 2009 den vorletzten Platz in der zweiten Liga und stieg somit ebenfalls innerhalb von zwei Jahren von der ersten in die dritte Liga ab.

Punkt- und Torrekorde

Punkte 

 Ohne Punktverlust wurde 1979 GÍ Gøta Meister, nachdem alle 14 Spiele gewonnen wurden. Ungeschlagen blieb ansonsten nur noch B71 Sandur 1991 mit einem Punktverhältnis von 34:2 nach 18 Spielen.
 Die höchste Punktzahl nach Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995 erzielte bei 18 Spieltagen FS Vágar 1999 mit 48. Bei 27 Spieltagen liegt der Rekord bei 72 Punkten, aufgestellt von B68 Toftir im Jahre 2007.
 Ohne Punktgewinn standen 07 Vestur II 2011 sowie ÍF Fuglafjørður II nach jeweils 27 Spielen da. Sieglos blieben ebenfalls KÍ Klaksvík II 1979 und GÍ Gøta II 2005, nur ein einziger Punkt stand nach 14 beziehungsweise 18 Spielen zu Buche.

Tore 

 Die meisten Tore mit 4,33 im Schnitt erzielte FS Vágar 1999 (78 Tore in 18 Spielen).
 Die wenigsten Gegentore kassierte mit 0,50 im Schnitt TB Tvøroyri 1989 (9 Gegentore in 18 Spielen).
 Die beste Tordifferenz wies mit +3,06 im Schnitt B68 Toftir 2005 auf (+55 bei 18 Spielen).
 Nur 0,52 Tore im Schnitt gelangen ÍF Fuglafjørður II 2017 (14 Tore in 27 Spielen).
 6,30 Gegentore im Schnitt kassierte ÍF Fuglafjørður II 2017 (170 Gegentore in 27 Spielen).
 ÍF Fuglafjørður hält mit einer durchschnittlichen Tordifferenz von −5,78 (−156 bei 27 Spielen) seit 2017 auch in dieser Sparte die negative Bestmarke.

Einzelnachweise

Weblinks 

 1. Deild (färöisch)

Fußballwettbewerb auf den Färöern